Borzaga steht für:

 Maximiliane Borzaga (1806–1837), eine Münchener Schönheit italienischer Herkunft
 Mario Borzaga (1932–1960), Ordenspriester, Missionar, Märtyrer